Le terme lifecasting peut désigner :

 lifecasting ou moulage sur nature, un processus de création d'une copie en trois dimensions d'un corps humain vivant au moyen de matériel de moulage ;
 lifecasting, une diffusion constante et en direct de la vie d'une personne par le biais de médias numériques, habituellement par Internet.